

Patronyme 

 Antonio Ximenes (1829-1896), sculpteur et dessinateur italien ;
 Augustin Louis de Ximénès (1728-1817), poète et auteur dramatique français ;
 Carlos Filipe Ximenes Belo (né en 1948), religieux est-timorais, prix Nobel de la paix 1996 ; 
 Ettore Ximenes (1855-1926), sculpteur, peintre et illustrateur italien, fils d'Antonio ;
 Francisco Ximenes de Texada (1703-1775), religieux maltais ;
 Leonardo Ximenes (1716–1786), mathématicien, ingénieur, astronome et géographe italien ;
 Mariana Ximenes (1981-), actrice brésilienne.

Prénom 
  (Ximénès)

Divers 
 Observatoire Ximenes, un organisme autonome de mesure et de recherche, spécialisé en météorologie et en géophysique situé à Florence en Italie.
Patronyme portugais
Patronyme hispanique
Patronyme italien